Voley Playa Madrid 2015-2016 – torneo di pallavolo femminile
 Voley Playa Madrid 2015-2016 – torneo di pallavolo maschile